Нафиси — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Нафиси, Азар (род. 1955) — иранская писательница, общественный деятель.
 Нафиси, Саид (1895—1966) — иранский историк, писатель, поэт, переводчик.
 См. также 
 Нафис — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.